A Horvát U21-es labdarúgó-válogatott Horvátország 21 éven aluli labdarúgó-válogatottja, melyet a horvát labdarúgó-szövetség irányít.

U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság

 1978–1994: 
 1996: nem jutott ki
 1998: nem jutott ki
 2000: Csoportkör
 2002: nem jutott ki
 2004: Csoportkör
 2006: nem jutott ki
 2007: nem jutott ki
 2009: nem jutott ki
 2011: nem jutott ki
 2013: nem jutott ki
 2015: nem jutott ki
 2017: nem jutott ki
2019: Csoportkör
2021:

Olimpiai szereplés
 1992: Nem jutott ki
 1996: Nem jutott ki
 2000: Nem jutott ki
 2004: Nem jutott ki
 2008: Nem jutott ki
 2012: Nem jutott ki
 2016: Nem jutott ki

Keret 
A horvát válogatott kerete az U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság mérkőzéseire.

Jelenlegi keret 
A 2021. március 25-i állapotnak megfelelően.

A csapat kapitányai

  Ivo Šušak (1999-2000)
  Mirko Jozić (1999-2000)
  Martin Novoselac (2000-2004)
  Slaven Bilić (2004-2006)
  Dražen Ladić (2006-2011)
  Ivo Šušak (2011-2012)
  Niko Kovač (2013)
  Nenad Gračan (2013-2019)
  Tomislav Rukavina (2020)
  Igor Bišćan (2019- )

Források

További információk
Hivatalos weboldal

U21
Európai U21-es labdarúgó-válogatottak